Director of photography
D.O.P. (danceact)
D.O.P. (automerk)